Gilford puede referirse a:

 Gilford (Armagh), Irlanda del Norte
 Gilford (Maine), Estados Unidos
 Gilford (Míchigan), Municipio de Gilford, Estados Unidos
 Gilford (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Gwynne Gilford, una actriz estadounidense
 Jack Gilford, un actor teatral, cinematográfico y televisivo estadounidense
 Zach Gilford, un actor estadounidense